Název Hradišťko má více sídel:
 1. Hradišťko (Dačice), část města Dačice v okrese Jindřichův Hradec
 2. Hradišťko (Sedlčany), část města Sedlčany v okrese Příbram
 3. Hradišťko I, část obce Veltruby v okrese Kolín
 4. Hradišťko II, část obce Žiželice v okrese Kolín
 Hradišťko (hrad), zaniklý hrad v této vesnici
 5. Hradišťko (Lázně Toušeň), pravěké a raně středověké hradiště v okrese Praha-východ

A také jeden kopec:
 6. Hradišťko (České středohoří) (535 m n. m.) v okrese Louny

Podobné názvy 
 Hradíšťko, část obce Žeretice v okrese Jičín
 Hradištko – více sídel
 Hradisko – více sídel

Externí odkazy